Медельи́н () — слово испанского происхождения. Происходит от , производное от имени древнеримского полководца Квинта Цецилия Метелла Пия. В современный период является топонимом.
 Медельин — второй крупнейший город Колумбии.
 Медельин — муниципалитет в штате Веракрус, Мексика.
 Медельин — муниципалитет в провинции Бадахос, Испания.
  — муниципалитет в провинции Себу, Филиппины.
 Медельин — река в Колумбии.
 Медельин, Антонио (1934—2017) — мексиканский актёр.

См. также 
 «Индепендьенте Медельин» — колумбийский футбольный клуб из города Медельин.
 Наркокартель Медельин — колумбийский наркокартель, возникший в городе Медельин, Колумбия.